Рубио (Rubio) — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Рубио — город в Испании.
 Рубио — город в Венесуэле.

Персоналии 
Рубио — распространённая фамилия испанского происхождения.
 Рубио, Альваро (род. 1980) — испанский футболист является полузащитником футбольного клуба Вальядолид.
 Рубио, Диего (род. 1993) — чилийский футболист, нападающий американского клуба «Спортинг Канзас-Сити».
 Рубио, Луиджи (1795—1882) — итальянский художник.
 Рубио Техеро, Мария (1934—2018) — мексиканская актриса театра и кино.
 Рубио, Марко (род. 1971) — американский политик.
 Рубио, Марко Антонио (род. 1980) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Рубио, Матиас (род. 1988) — чилийский футболист.
 Рубио Хиль, Ноэми (род. 1983) — испанская футболистка.
 Ортис Рубио, Паскуаль (1877—1963) — мексиканский политик.
 Рубио, Патрисио (род. 1989) — чилийский футболист.
 Рубио, Паулина (род. 1971) — мексиканская певица.
 Рубио, Рики (род. 1990) — испанский баскетболист.
 Рубио, Фернандо (род. 1929) — испанский и уругвайский шахматист.
 
 Родригес Рубио, Хамес Давид (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Рубио Перальта, Хосе Мария (1864—1929) — святой Римско-католической церкви, священник, монах из ордена иезуитов, исповедник.
 Рубио, Эдуардо (род. 1983) — чилийский футболист.

См. также 
 Велес-Рубио
 Эль-Рубио